

Гейлсбург — місто, штат Іллінойс
 Гейлсбург — місто, штат Канзас
 Гейлсбург — місто, штат Мічиган
 Гейлсбург — місто, штат Північна Дакота